DICY oder Dicy steht für:
eine Gemeinde in Frankreich, siehe Dicy
die chemische Verbindung Dicyandiamid

DICY